Thèze bezeichnet mehrere geographische Objekte in Frankreich:

Thèze (Alpes-de-Haute-Provence), eine Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
Thèze (Pyrénées-Atlantiques), eine Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
Thèze (Fluss), einen Nebenfluss des Lot